Az olasz labdarúgó-bajnokság első osztályának 1990–1991-es szezonja volt a Serie A 89. szezonja. A bajnok története során először, és mindeddig utoljára az UC Sampdoria lett.

Végeredmény

Bajnokcsapat

A góllövőlista élmezőnye 

 19 gól: Gianluca Vialli (Sampdoria)
 16 gól: Lothar Matthäus (Milano)
 15 gól: Thomas Skuhravy, Carlos Aguilera (mindkettő Genoa)
 14 gól: Jürgen Klinsmann (Internazionale), Roberto Baggio (Juventus)
 11 gól: Marco van Basten (Milan)

Eredmények

Lásd még 

 Serie B 1990-91
 Serie C1 1990-91
 Serie C2 1990-91
 Coppa Italia 1990-91

Források 

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1